Colin Philp ist der Name folgender Personen:

* Colin Philp (Segler, 1947) (* 1947), fidschianischer Regattasegler
 Colin Philp (Segler, 1964) (1964–2021), fidschianischer Regattasegler